Filipi ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Filipi (* 1943), tschechische Diplomatin   
 Josip Filipi (* 1992), kroatischer Boxer
 Pavel Filipi (1936–2015), tschechischer evangelischer Theologe   
 Toni Filipi (* 1996), kroatischer Boxer